La ragazza (littéralement en italien : « la jeune fille ») peut faire référence à :
 La ragazza, roman de l'écrivain italien Carlo Cassola paru en 1960 et lauréat du prix Strega ; 
 La ragazza, film italien de Luigi Comencini adapté du roman précédent et sorti en 1964.

Les titres suivants sont dérivés :
 La ragazza di latta, film italien de Marcello Aliprandi sorti en 1970 ;
 La Fille dragon (La ragazza drago), série de romans de fantasy de Licia Troisi parue à partir de 2008 ;
 , roman de Donato Carrisi publié en 2015 ;
 La ragazza nella nebbia, film italien de Donato Carrisi adapté du roman précédent et sorti en 2017.